LAccademia neoplatonica – la scuola filosofica promossa da Cosimo I de' Medici
 LAccademia degli Umidi – fondata nel 1540 da Giovanni Mazzuoli detto lo Stradino e da Bernardo de' Medici, con lo scopo di valorizzare la letteratura in volgare fiorentino, rinominata Accademia Fiorentina per volontà di Cosimo I de' Medici
 LAccademia delle arti del disegno o Accademia e Compagnia delle Arti del Disegno – fondata da Cosimo I de' Medici, il 13 gennaio 1563
 LAccademia di Belle Arti – la scuola
 La Galleria dell'Accademia – il museo

Altre accademie fiorentine sono:
 LAccademia della Crusca – istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana
 LAccademia del cimento – la prima associazione scientifica a utilizzare il metodo sperimentale galileano in Europa